

Росен () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Созопол.
 Росен () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Генерал-Тошево.
 Росен () — село в Пазарджицькій області. Входить до складу общини Пазарджик.